Ctonia es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Ctonia, una hija de Foroneo y Laódice.
 Ctonia, una hija de Crono que se casó con Sípilo, del que tuvo a Olimpo y Tirolo.
 Ctonia, una hija de Erecteo, casada con Butes.